Belo sur Mer ist eine Stadt an der Westküste von Madagaskar mit ca. 8.000 Einwohnern.

Geografische Lage 
Belo sur Mer liegt auf 5 m Höhe in der Region Menabe, in der Provinz Toliara, ca. 90 km südlich von Morondava an der Straße von Mosambik.

Der Nationalpark Kirindy-Mitea liegt unweit des Ortes.

Wirtschaft 
Die Bewohner von Belo sur Mer, welche größtenteils zum Volk der Sakalava gehören, leben zu 60 % von der Landwirtschaft, wobei sie hauptsächlich Mais, Limabohnen und Süßkartoffeln anbauen. 30 % der Einwohner leben vom Fischfang, 10 % sind in der Industrie tätig. In Belo sur Mer stehen ebenso einige Salinen in denen Speisesalz gewonnen wird. Des Weiteren leben in dem Ort Schiffsbauer, die traditionelle Daus fertigen.

Klima 
In Belo sur Mer herrscht Heißes Steppenklima (BSh). Es gibt das ganze Jahr lang kaum Niederschläge. Die Jahresdurchschnittstemperatur liegt bei 25,3 °C.

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in Menabe
Ort in Afrika